«Ло́кис» ( от  «медведь») — «страшная повесть» Проспера Мериме, опубликованная в Revue des Deux Mondes в сентябре 1869 года, за год до его смерти. Переведена на русский язык М. Кузминым.

Сюжет 
Рассказ облечён в форму рукописи, в которой профессор Виттенбах изложил обстоятельства совершённой в 1866 году поездки в «замок Мединтильтас», расположенный в литовской глубинке. 

Владелец замка — граф Михаил Шемет, кичащийся происхождением от Гедимина и исповедующий протестантство, — несмотря на образованность и обходительные манеры, поразил его своими медвежьими ухватками. По слухам, мать родила его после того, как подверглась насилию со стороны медведя.

В конце рассказывается о свадьбе графа Шемета. В брачную ночь рассказчик слышит, «как какое-то тёмное тело больших размеров пролетело мимо окна и с глухим шумом упало в сад». Домочадцы врываются в комнату новобрачных и находят безжизненное тело молодой графини, на груди которой зияет кровоточащая рана. «Эта рана нанесена не лезвием! — заключает доктор. — Это укус!» Графа Шемета с тех пор никто не видел.

Сюжет повести выворачивает наизнанку фабулу сказки «Красавица и чудовище», известной в обработке бабушки автора: не чудовище оказывается красавцем-принцем, а наоборот. На то, что Михаил и «локис» одно лицо (оборотень), намекает предпосланный рассказу эпиграф: «Мишка и Локис — одно и то же».

Экранизации 
 В 1922 году нарком просвещения СССР А. Луначарский написал пьесу, по которой в 1925 году был поставлен фильм «Медвежья свадьба».
 Повесть была экранизирована в 1970 году польским режиссёром Янушем Маевском («Локис», ).
 Валериан Боровчик использовал тот же сюжет в эротической комедии ужасов «Зверь» (1975).
 Повесть (наряду с белорусским фольклором) легла в основу художественного фильма Андрея Кудиненко «Масакра» (Беларусьфильм, 2010), жанр которого режиссёр охарактеризовал как «бульба-хоррор».

Примечания 

Новеллы Проспера Мериме
Готическая литература
Повести 1869 года
Оборотни в литературе